Балантидиаз () — протозойная инфекция, при которой происходит заражение человека инфузориями Balantidium coli, попадающих в организм больного от зараженных свиней. Механизм заражения фекально-оральный. Основные пути передачи: контактный, алиментарный, водный. Нозология относится к списку забытых болезней.

Заболевание развивается относительно редко, хотя в сельской местности до 4-5 % населения могут быть носителями данного микроорганизма. Инкубационный период в среднем составляет 10-15 дней (от 5 до 30 дней), заболевание может протекать остро, хронически, и в виде хронического носительства возбудителя. Клиника острого течения заболевания проявляется в виде колита или энтероколита. Также кишечная симптоматика сопровождается явлением общей интоксикации и подъёмом температуры. При хроническом течении заболевания интоксикация значительно менее выражена, на первое место выходят кишечные проявления болезни. Осложнением заболевания являются перфорация кишечника и перитонит.

Возбудитель 
Цисты очень крупной инфузории Balantidium coli относящаяся к кишечным простейшим. Живёт в кишечнике свиньи, где мало патогенна. При попадании цист в рот и пищевод человека проходит пищеварительный тракт и вызывает болезнь.

Классификация 
По типу: 

 типичная (манифестная форма);
 атипичная (латентная форма, или носительство).

По форме: 

 монопаразитоз;
 сочетанная форма (с амебиазом, с шигеллёзом).

По тяжести: 

 лёгкая форма; 
 среднетяжёлая форма;
 тяжёлая форма.
По характеру течения:

 без осложнений;
 с осложнениями (перфорация язв кишечника, перитонит, кишечное кровотечение, кахексия, вторичная инфекция).

По характеру течения: 

 острое (до 1 – 1,5 мес.);
 хроническое (более 1 – 1,5 мес.): 

- рецидивирующее;

- непрерывное.

Симптомы 
Основными симптомами заболевания являются:

 лихорадка (фебрильная);
 симптом интоксикации (слабость, головная боль, снижение аппетита);
 схваткообразные боли в нижних отделах живота. Толстая кишка спазмированна и болезненна;
 диарея (стул до 20 раз в сутки с гнилостным запахом);
 обложенность языка.
 гепатомегалия.

Диагностика 
Диагноз балантидиаз ставится на основании эпидемиологического анамнеза, а также лабораторных и инструментальных методов исследований.

К эпидемиологическим критериям постановки диагноза относятся:

 контакт больного с почвой, которая была заражена цистами балантидий;
 наличие зараженных свиней и поросят в окружении больного (фермерская деятельность);
 употребление в пищу зараженных продуктов.
Наиболее важным лабораторным подтверждением диагноза является копрологическое исследование. При наличие заболевания, в мазках жидких фекалий или в биоптатах из язв выявляются вегетативные формы балантидий или их цисты.

Инструментальная диагностика в основном используется для выявления степени тяжести заболевания или уже имеющихся осложнений. Основные методы инструментальной диагностики:

 рентгенография брюшной полости и малого таза (используется для выявления свободного газа в брюшной полости при перфорации стенки кишечника);
 фиброколоноскопия необходима для установления степени тяжести заболевания;
 УЗИ брюшной полости;
 лапароскопия.

Лечение 
При отсутствии жизнеугрожающих осложнений основным методом лечения является консервативное, которое включает:

 диету;
 этиотропную терапию;
 симптоматическую терапию;
 препараты для нормализации микрофлоры кишечника.

Прогноз 
Прогноз заболевания условно благоприятный, при своевременной диагностике и полноценном лечении заболевание полностью устраняется, трудоспособность полностью восстанавливается.

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.gen.su/node/5

Заболевания по алфавиту
Протозойные инфекции